Llista de masies i altres construccions relacionades del sud d'Osona (municipis de Balenyà, Centelles, el Brull, Espinelves, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Sant Sadurní d'Osormort, Santa Eugènia de Berga, Seva, Taradell, Tona i Viladrau) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments d'Osona
 Llista de rellotges de sol d'Osona

Osona Sud
 Sud